Stewart County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Stewart County (Georgie) – okres státu Georgie
 Stewart County (Tennessee) – okres státu Tennessee